Canton de Valence : canton français du département de Tarn-et-Garonne
 Valence  : canton français du département de la Drôme
 Valence  : canton français du département de la Drôme
 Valence  : canton français du département de la Drôme
 Valence  : canton français du département de la Drôme

Homonymie partielle 
Par ailleurs, bien que l'homonymie ne soit pas stricte comme ci-dessus, il existe également :

 Canton de Valence-d'Albigeois : canton français du département du Tarn